Juno-G é um workstation da empresa japonesa Roland. Esta versão cinco oitava possui senquenciador e gravador de audio, e uma polifonia de 128 vozes.

Características gerais 
 Sequenciador de 16 pistas MIDI, gravador de audio com quatro pistas.
 USB para comunicação MIDI.

Especificações

Modelos da mesma série 
 Roland Fantom
 Fa
 G6
 G7
 G8
 S
 S88
 X6
 X7
 X8
 Xa
 XR

Outras séries 
 Motif

Ligações externas 
 

Sintetizadores da Roland